La coupe du monde des rallyes tout-terrain 2021 est la  de la coupe du monde des rallyes tout-terrain, compétition organisée par la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Elle compte six épreuves à son calendrier après la l'annulation de la manche prévue au Portugal.

Calendrier

Principaux engagés par catégorie

Résultats

Andalucía Rally

Rally Kazakhstan

Silk Way Rally

Rallye du Maroc

Abu Dhabi Desert Challenge

Hail Rally

Classement

Attribution des points 
Les points sont attribués aux 10 premiers équipages classés. Des points bonus sont attribués aux 3 premiers de chaque étape : 1,5 ; 1 et .

En parallèle du classement pilote existe un classement copilote et un classement équipe. Un classement pilote existe aussi pour les catégories T3 et T4, de même qu'un classement équipe en T4. Au classement équipe, les deux premiers véhicules de chaque équipe peuvent marquer des points. S'il y a plus de véhicules inscrits par équipe, ceux-ci deviennent transparent au classement équipe.

Les pilotes et les équipes doivent s'inscrire auprès de la FIA pour marquer des points.

Si un rallye est raccourci, une diminution des points est prévue. Tous les points sont accordés si au moins 75% de la distance prévue est couverte. La moitié des points est accordée si entre 50 et 75% de la distance est couverte. Un tiers des points si entre 25 et 50% de la distance est couverte. Aucun point si moins de 25% de la distance est couverte. Les points sont arrondis à l'entier le plus proche. 

Le Silk Way Rally ayant subi un fort abattement de sa distance (le rallye n'est pas entré en Mongolie à cause de la reprise de la pandémie de Covid-19), l'attribution des points a été réduite à un tiers du total scoré.

Classement général des pilotes

Classement des pilotes T3

Classement des pilotes T4

Références 
	

	

2021
Sport automobile en 2021